Николай Аркас: Аркас, Николай Андреевич (1816—1881) — русский военно-морской и государственный деятель.
 Аркас, Николай Николаевич (1853—1909) —    украинский писатель, композитор и историк.
 Аркас, Николай Николаевич (1880—1938) — командир полка армии УНР.
 Аркас, Николай Николаевич (1898—1983) — украинский историк и филолог.